Die Handball-Landesliga Bayern 2019/20 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert und war hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem eingestuft.

Saisonverlauf 
Die Saison konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht zu Ende gespielt werden. Durch die abgebrochene Hauptrunde setzt sich die Tabelle aus den bis zum 21. April 2021 gespielten Partien zusammen. Die Platzierungen erfolgten nach der Quotienten-Regel (Punkte durch Spiele) mit zwei Nachkommastellen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Abstiegsregel aufgehoben.

Teilnehmer und Platzierungen 
Nicht mehr dabei waren die Auf- und Absteiger der Vorsaison. Neu dabei waren die Absteiger (A) aus der Bayernliga TSV 2000 Rothenburg, TSV Haunstetten, Eichenauer SV, HSG Würm-Mitte und die Aufsteiger (Meister) aus den Bezirksoberligen:
 Männer SV Michelfeld (UFR), HaSpo Bayreuth II (OFR), MTV Stadeln (MFR), HC Erlangen III (Ostbay.), TV Gundelfingen (Bay.-Schwaben), HSG Freising-Neufahrn (Altbay), SG U´hfn/Germering (Alpenvorland),  TSV Sauerlach (Obb.).

 Frauen: TV 1861 Marktsteft (UFR), SG Weidhausen (OFR), TSV Wendelstein (MFR), 1 HC Forchheim (Ostbay.), TSV Schwabmünchen (Bay.-Schwaben), TV Altötting (Altbay),  TV Waltenhofen (Alpenvorland), TSV München-Ost (Obb.).

Männer 

(A) = Bayernliga Absteiger (N) = Neu in der Liga (Aufsteiger)
 Meister und Aufsteiger zur Bayernliga 2020/21  Aufsteiger zur Bayernliga 2020/21   „Für die Landesliga 2020/21 qualifiziert“    „Rückzug“  in die Bezirksoberliga

Frauen 
Meister der Gruppe Nord wurde der ESV 1927 Regensburg II und Vizemeister die Post SV Nürnberg, die sich beide für die
Bayernliga 2020/21 qualifizierten. Auch der Meister der Südgruppe HT München und der Vizemeister SV München-Laim gehörten ebenfalls zu den Aufsteigern. Absteiger gab es keine.

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern 2019/20 auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Landesliga 2019/20 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga/Verbandsliga Nord und Süd

2019/20
Landesliga
Landesliga